Lista över Yuandynastins kejsare avser de sexton kejsare som regerade den mongol-kinesiska Yuandynastin (1271–1368). Alla kejsare tillhörde klanen Borjiginerna och bar klannamnet Borjigin. Listan innefattar även de khaner av mongolväldet från 1206 och senare som postumt fått titeln kejsare av Yuandynastin, vilket var de som regerade före Khubilai khan (r. 1260-1294).

År 1206 lyckades Temujin Borjigin ena de mongoliska stammarna och utropade sig till Djingis khan över mongolväldet. Mongolerna gjorde flera invasionskampanjer både åt väster, öster och söder vilket resulterade i ett av världshistoriens största imperium. 1279 var även den kinesiska Songdynastin slutligen erövrad, och redan 1271 hade Djingis khans sonson Khubilai khan grundat Yuandynastin som snart regerade hela Kina.

Tre av Yuandynastins kejsare tillsattes som regenter när de var barn; Irinjibal khan som sexåring, Aragibag khan som åttaåring och Toghon Temür när han var ungefär 13. Äldst av kejsaren blev Khubilai khan som avled som 78-åring följt av Djingis khan som blev 65 år. Längst regeringstid som kejsare hade Toghon Temür som regerade nästan 35 år följt av Khubilai khan som regerade nästan 34 år. Kortast regeringstid hade Irinjibal khan som innehade tronen i 53 dagar och Aragibag khan med ungefär två månader följt av Khoshila khan som regerade i sex månader. 

Från 1350-talet började riket falla sönder utanför huvudstaden. Den fattiga bondsonen Zhu Yuanzhang gjorde en extrem klassresa efter att blivit rebelledare och tog makten över Nanjing varefter han 1367 gjorde klart att han hade för avsikt att bli kejsare. År 1368 flydde den sista mongoliska kejsaren Toghon Temür tillbaka till det mongoliska kärnområdet i norr, och Zhu Yuanzhang utropade sig som kejsar Hongwu och grundade Mingdynastin (1368–1644).

Kejsare

Tidslinje
Tidslinje över Yuandynastins kejsare där kejsarens hela livstid visualiseras med grön stapel och hans regeringstid markeras med röd stapel. De vertikala linjerna markerar mongolväldet grundande 1206, Yuandynastins grundande 1271 och dynastins fall 1368.

Släktträd
Släktträd över Yuandynastins kejsare. Årtalen under namnen är regeringstiden, alternativt livstiden för personer som inte var kejsare. Gula rutor symboliserar att personen var kejsare. Gråa rutor symboliserar khanat där arvtagare regerat.

Se även 
 Lista över Kinas kejsare
 Yuandynastin
 Mongolväldet

Referenser

Anmärkningar

Noter

Tryckta källor 
 
 
 
 

 
 
Yuandynastins kejsare
WP:Projekt Kina